(« Fin du monde » en anglais) peut faire référence à :

Géographie

Worlds End, localité du shire de Mudgee, Nouvelle-Galles du Sud

World's End, Hingham, Massachusetts
 Parc d'État de Worlds End, Pennsylvanie

World's End, Berkshire
 World's End, Buckinghamshire
 World's End, Chelsea, Londres
 World's End, Denbighshire
 World's End, Enfield, Londres
 Worlds End, Hampshire
 Worlds End, Solihull
 World's End, Suffolk
 World's End, Burgess Hill, Sussex de l'Ouest

World's End, précipice de  de haut dans le parc national de Horton Plains

Littérature 
 World's End, roman d'Upton Sinclair (1960)
 World's End, roman de T. Coraghessan Boyle (1987)
 World's End, roman de Mark Chadbourn (2000)
 The Sandman: Worlds' End, titre original d'Au bout des mondes,  de la série de bande dessinée The Sandman
 World's End, manga d'Eiki Eiki

Cinéma 
 Pirates of the Caribbean: At World's End, titre original du film Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde sorti en 2007
 The World's End, titre original du film Le Dernier Pub avant la fin du monde d'Edgar Wright, sorti en 2013

Commerce 
 World's End, boutique de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren.

Annexes